Halle-Ingooigem 2018 var den 71. udgave af cykelløbet Halle-Ingooigem. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 19. juni 2018. Løbet blev vundet af hollandske Danny van Poppel fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lars Bak kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Casper Pedersen kørte for 
Lasse Norman Hansen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI Europe Tour 2018